Це — Список країн за кількістю виданих патентів згідно зі звітами ВОІВ за 2007 та 2010 роки.

Найкращі 20 країн в 2010 

За кількістю заяв на патент, 2008

 

За кількістю виданих патентів, 2008

  

За кількістю чинних патентів, 2008

Найкращі 10 країн в 2007 
 зміна значення з минулої доповіді позначається таким чином: 
  = збільшення. 
  = немає змін. 
  = зменшення. 

|align="center"|За кількістю заяв
 

|align="center"|Заяви громадян
 

|align="center"|Заяви не-громадян
 

|align="center"|За кількістю заяв громадян на мільйон громадян
 

|align="center"|За заявами громадян до розміру ВВП
 

|align="center"|За заявами громадян до витрат на НДДКР
 

|align="center"|Кількість виданих патентів
 

|align="center"|Кількість чинних патентів

Див. також  
 Патент

Примітки

Посилання  
 World Intellectual Property Organization

Патенти
Патентне право
Патенти